D41 (Haute-Garonne), een departementale weg het Franse departement Haute-Garonne
 D41 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D41 (hunebed), een hunebed aan de rand van de wijk Emmermeer in Emmen in de Nederlandse provincie Drenthe